Martin Laursen ist der Name folgender Personen:

* Martin Laursen (Fußballspieler) (* 1977), dänischer Fußballspieler
 Martin Laursen (Handballspieler) (* 1995), dänischer Handballspieler